Newcastle United FC (celým názvem: Newcastle United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Newcastle upon Tyne v metropolitním hrabství Tyne and Wear. Založen byl v roce 1892 po fúzi klubů Newcastle East End FC a Newcastle West End FC. Je to jeden z nejtradičnějších fotbalových klubů celé Anglie. Newcastle vyhrál čtyřikrát nejvyšší soutěž a šestkrát FA Cup. Nejúspěšnější byl v letech 1904 až 1910. V roce 2007 jej odkoupil britský miliardář Mike Ashley. Jeho největší rival je Sunderland.

Nejlepší střelec historie klubu je Alan Shearer s 206 góly. V tomto týmu působili také dva fotbalisté z České republiky: brankář Pavel Srniček a obránce David Rozehnal.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu St James' Park s kapacitou 52 354 diváků.

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže 

 First Division / Premier League ( 4× )
 1904/05, 1906/07, 1908/09, 1926/27
 FA Cup ( 6× )
 1909/10, 1923/24, 1931/32, 1950/51, 1951/52, 1954/55
 Community Shield ( 1× )
 1909

Vyhrané mezinárodní soutěže 

 Veletržní pohár ( 1× )
 1968/69
 Pohár Intertoto ( 1× )
 2006

Soupiska 
K 2. lednu 2023

Na hostování

Významní hráči 
 Hughie Gallacher (1925–1930)
 Jackie Milburn (1943–1957)
 Alan Shearer (1996–2006)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1892–1893: Northern Football League
 1893–1898: Football League Second Division
 1898–1934: Football League First Division
 1934–1948: Football League Second Division
 1948–1961: Football League First Division
 1961–1965: Football League Second Division
 1965–1978: Football League First Division
 1978–1984: Football League Second Division
 1984–1989: Football League First Division
 1989–1992: Football League Second Division
 1992–1993: Football League First Division
 1993–2009: Premier League
 2009–2010: Football League Championship
 2010–2016: Premier League
 2016–2017: English Football League Championship
 2017– : Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1892/93: Klub uspěl v hlasování o vstup do Football League (rozšíření Second Division).

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Informace o stadionu: FotbaloveStadiony.cz 
 Oficiální stránky 

 
Sport v Newcastle upon Tyne
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1892
Vítězové Intertoto Cupu